Бронко Хорват (,  12 березня 1930, Порт-Колборн) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Бронко народився в етнічній угорській родині, яка емігрувала із Закарпаття після закінчення Першої світової війни, коли територія відійшла до Чехословаччини.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1948 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 роки, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Монреаль Канадієнс», «Бостон Брюїнс», «Чикаго Блек Гокс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Міннесота Норт-Старс».

Загалом провів 470 матчів у НХЛ, включаючи 36 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон ЗХЛ — 1955
 Перша команда всіх зірок ЗХЛ — 1955
 Перша команда всіх зірок АХЛ — 1957
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1960
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1960, 1961
 Друга команда всіх зірок АХЛ — 1964, 1965

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»‎
Хокеїсти АХЛ‎
Українці Канади